El Sport Pisco es un club de fútbol peruano de la ciudad de Pisco, en el Departamento de Ica. Fue fundado en 1906 y actualmente juega en la Tercera División Distrital de Pisco.

Historia 
Sport Pisco fue fundado en 1906 en la ciudad de Pisco, en el sector de Pisco Playa, en una década fundacional donde el fútbol se expandía por toda Sudamérica.

En abril de 1931 realizó una gira a la ciudad de Ica donde obtuvo una victoria por 3-1 ante Sport Victoria, campeón iqueño en el año anterior. En abril de 1946 jugó en Lima ante Centro Iqueño al que derrotó por 3-2 y en agosto de ese mismo año venció 2-1 a Aurora en Arequipa.

En sus filas jugó en sus inicios Juan José Muñante, quien luego jugó en la selección de fútbol de Perú y en clubes de Perú y México.

Rivalidades 
El club tiene como rival principal a Mariscal Castilla, representante también de Pisco Playa, con el que disputa el clásico de esa zona.

Palmarés

Torneos regionales 
Liga Distrital de Pisco: 1945, 1948.
Subcampeón de Liga Distrital de Pisco: 1964, 1965.

Referencias

Enlaces externos 
 

Equipos de fútbol de la Copa Perú
Equipos de fútbol de Ica
Equipos de fútbol fundados en 1906